Aux marches du palais, chanson populaire française,
 Aux marches du palais, album de la chanteuse française RoBERT,